Amadeu Fernandes da Silva Sobrinho – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato azero
 Bernardo Fernandes da Silva – ex calciatore brasiliano
 Bernardo Fernandes da Silva Junior – calciatore brasiliano
 Antenor Junior Fernándes da Silva Vitoria – calciatore cileno
 Igor Fernandes da Silva Araújo – calciatore brasiliano
 Lucas Fernandes da Silva – calciatore brasiliano
 Romeu Fernando Fernandes da Silva – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese